Il singolare del torneo di tennis Hamilton Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Brian Vahaly che ha battuto in finale Louis Vosloo 6-2, 5-7, 6-4.

Teste di serie 

Assente
 Assente
 Alexander Peya (primo turno)
 Bjorn Rehnquist (primo turno)

 Jaymon Crabb (primo turno)
 Jean-René Lisnard (secondo turno)
 Peter Luczak (secondo turno)
 Cédric Kauffmann (primo turno)
 Justin Bower (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hamilton Challenger 2002